Земетресението в регион Тохоку от 2011 година ( /тохоку-чихо таихеийо-оки джишин/ – „Земетресение в тохокуенски регион до крайбрежието на Тихия океан“) е най-силното земетресение в историята на Япония откакто се води статистика. Започва в 05:46 UTC (14:46 местно време) на 11 март 2011 г. и достига магнитуд 9 – 9,1 MW. Епицентърът е в Тихия океан на около 130 km източно от град Сендай, регион Тохоку и на 373 km североизточно от Токио, а хипоцентърът е на 25 km дълбочина.

Земетресението поражда цунами с височина достигаща до 10 m. Огромни райони в град Сендай, префектура Мияги, са разрушени и залети от цунамито. Вълната залива и град Камаиши в префектура Ивате на главния японски остров Хоншу. Два дни след първоначалния трус премиерът на Япония Наото Кан го обявява за „най-сериозното изпитание от Втората световна война насам“.

Последствия

Геофизика 

Земетресението измества основния остров Хоншу на Япония с 2,4 m на запад и намалява времетраенето на денонощието с 1,6 μs. По първоначални изчисления на НАСА Земната ос се е изместила с около 10 cm. Според италианския институт по геофизика и вулканология (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) отклонението е 25 cm.

По данни на USGS основният трус е предшестван от 36 силни труса с магнитуд между 4,6 и 7,2 степен, като първият (най-мощният) е регистриран още на 9 март в 02:45:20 UTC.

Два дни след земетресението вулканът Шинмоедаке на остров Кюшу се активизира отново след няколкоседмично затишие и започва да изхвърля пепел и скали. Не е ясно дали явлението е свързано със земетресението.

Цунами

Поражения

Атомни електроцентрали 
В резултат от земетресението атомните електроцентрали в Онагава, Фукушима и Токай са се изключили автоматично. Най-тежко са повредени двете АЕЦ във Фукушима.

Фукушима I 
След като АЕЦ са изключени, охладителните им системи трябва да продължат да работят, тъй като ядрените реакции не могат да бъдат преустановени мигновено. Охладителните системи се захранват от електрическата мрежа, но тя е повредена от земетресението. В АЕЦ Фукушима I предвидените за такива случаи поддържащи дизелови генератори отказват, тъй като са повредени от цунамито. Девет часа по-късно пристигат няколко мобилни генератора. Междувременно обаче налягането и температурата се покачват над допустимите стойности.

На 12 март 15:30 ч. местно време възниква експлозия в АЕЦ Фукушима I. Разрушени са поддържащи структури на първи реактор. Според японското правителство радиационните нива са ниски и не е повреден куполът, предпазващ от изтичане на радиация. Японската агенция за ядрена безопасност оценява инцидента с 4 (от максимум 7) по Международната скала за ядрени събития.

Фукушима II

Онагава

Токай

Жертви 

Потвърдените жертви са най-малко 1353, а над 10 000 се считат за безследно изчезнали само в префектура Мияги.

Основната причина за жертвите е вълната, заляла Сендай и околните градове след първоначалния трус, но значителни щети са нанесени както от срутили се сгради, така и от пожари, избухнали след изтичане на природен газ. Само в района на крайбрежната ивица в Сендай са намерени между 200 и 300 тела.

Един човек е отнесен от вълна, докато се опитва да спаси други хора в провинция Папуа в Индонезия.

25-годишен мъж загива близо до устието на река Кламат в окръг Дел Нортей, Калифорния, докато се опитва да направи снимки на вълните в тесен залив.

Оценка на икономическите щети 
Според специалистите на Голдман Сакс и на Световната банка, сумата за покриване на щетите от земетресението надхвърля 200 милиарда евро, без да се отчитат загубите на компаниите и последиците от ядрената авария в АЕЦ „Фукушима“. Сумата е 4,5 процента от брутния вътрешен продукт на Япония и надхвърля разходите по възстановяването от земетресението в Кобе през 1995 г. (70 милиарда евро), което дотогава се изчисляваше от икономистите като най-унищожително.

Източници

Външни препратки 

 8,9 по Рихтер в Япония, 10-метрово цунами удари Камаиши, Darik News, 11 март 2011
 Десетки загинали и ранени при мощно земетресение в Япония, Mediapool.bg, 11 март 2011
 8,9 по Рихтер удари Япония, news.ibox.bg, 11 март 2011
 Трусът в Япония бил с магнитуд 9 по Рихтер, жертвите са над 10 000, Darik News', 13 март 2011
 Pacific Tsunami Warning Center
 Списък с всички послетрусове от United States Geological Survey
 Земетресението в Япония: Преди и след Сателитни снимки от ABC News и Google
 Страницата за бързо реагиране на Google
 Хронологични новини на бедствието 
  Цокъл на Съюза международен и официален посветен на жертвите от цунами, под егидата на провинция Мимасака (кмет- Seiji Hagiwara), в присъствието на сенаторката Élisabeth Lamure.

Новини на живо 
 Ал-Джазира – Live Blog
 BBC News
 Вестник The Guardian
 Вестник New York Times
 Агенция Reuters
 Японската национална телевизия – NHK WORLD English

Земетресения в Япония
Енергетика на Япония
2011 година
2011 година в Азия